Itaporanense – abitanti di Itaporã do Tocantins
Itaporanense – abitanti di Itaporã